une Communauté d'agglomération de la Vallée de la Marne dans le département du Val-de-Marne ;
 une Communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne dans le département de la Marne ;
 l'aire urbaine de la ville de Chateau-Thierry.
 le vignoble de la Vallée de la Marne, une zone viticole destinée au Champagne.
 la ligne Vallée de la Marne de la SNCF entre Bar-le-Duc / Saint-Dizier et Paris-Est.